

Ричкова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Ричкова — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Ричково